Lakeview Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lakeview Historic District (Illinois), ID-Nr. 77000478
 Lakeview Historic District (North Carolina), ID-Nr. 00000513
 Lakeview Historic District (Wyoming), ID-Nr. 88000560